L'Été est un livre d'Albert Camus.
L'Été est une pièce de théâtre de Romain Weingarten.
L'Été est une statue d'Aristide Maillol.
L'Été est une statue de Guillaume Coustou.
    L'Été est un tableau du peintre Giuseppe Arcimboldo.
L'Été est un tableau du peintre Francisco de Goya (1778).

L'Été est un tableau du peintre Caspar David Friedrich (1807).
L'Été est un film de Kirill Serebrennikov